Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2013 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl polský pár Mariusz Fyrstenberg a Marcin Matkowski, který byl ve druhém kole vyřazen rakousko-brazilskou sedmou nasazenou dvojicí Alexander Peya a Bruno Soares.

Titul ve čtyřhře získal první pár světa tvořený americkými bratry Bobem a Mikem Bryanovými, když si ve finále poradil s dvojicí Alexander Peya a Bruno Soares po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3.

Nasazení párů 
Všech osm nasazených párů mělo volný los do druhého kola.
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Marcel Granollers /  Marc López (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (čtvrtfinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Mutua Madrid Open 2013